Ла-Коль-сюр-Лу () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Грас, кантон Вильнёв-Лубе. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Западный Кань-сюр-Мер (округ Грас).

Площадь коммуны — 9,82 км², население — 7434 человека (2006) с тенденцией к росту: 7726 человек (2012), плотность населения — 786,8 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 7701 человек, а в 2012 году — 7726 человек.

Динамика численности населения:

Экономика 
В 2010 году из 4751 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 3472 были экономически активными, 1279 — неактивными (показатель активности 73,1 %, в 1999 году — 66,7 %). Из 3472 активных трудоспособных жителей работали 3185 человек (1616 мужчин и 1569 женщин), 287 числились безработными (136 мужчин и 151 женщина). Среди 1279 трудоспособных неактивных граждан 512 были учениками либо студентами, 390 — пенсионерами, а ещё 377 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 3062 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 7958,5 человек. При этом медиана доходов составила 26 тысяч 005 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Ла-Коль-сюр-Лу